Richard Bott ist der Name folgender Personen:

* Richard Bott (Skeletonpilot) (1900–1980), britischer Skeletonpilot 
 Richard Bott (Zoologe) (1902–1974), deutscher Zoologe
 Richard Bott (Geistlicher) (* 1968/1969), kanadischer Geistlicher